Darcy Silveira dos Santos, noto come Canàrio – ex calciatore brasiliano
 Juan Silveira dos Santos – ex calciatore brasiliano